Robert Sawyer peut faire référence à :

Sir Robert Sawyer  (1633-1692), procureur général de l'Angleterre et du pays de Galles et speaker de la Chambre des communes anglaise
Robert J. Sawyer (1960), écrivain canadien de science-fiction
Robert William Sawyer (1880–1959), homme politique et écologiste de l'Oregon
Robert Sawyer (meurtrier) (mort 1993), meurtrier exécuté en Louisiane
Robert Earl Sawyer (1923–1994), dramaturge, réalisateur et acteur afro-américain
Robert Sawyer  (1962), football américain
R. Tom Sawyer (1901–1986), inventeur de la locomotive à turbine à gaz
Bob Sawyer, membre du groupe Iron Maiden

Personnage fiction
Chop Top, de son vrai nom Robert Sawyer, un méchant de la franchise The Texas Chainsaw Massacre